Chalcanthus es un género monotípico de plantas fanerógamas de la familia Brassicaceae. Su única especie, Chalcanthus renifolius, es originaria de Irán.

Taxonomía 
Chalcanthus renifolius fue descrita por (Boiss. & Hohen.) Boiss. y publicado en Flora Orientalis 1: 212. 1867.
Sinonimia
 Hesperis renifolia Boiss.	
 Moricandia tuberosa Kom.

Referencias

Eutremeae
Flora de Asia occidental
Flora de Asia continental
Plantas descritas en 1867
Plantas descritas por Boissier
Plantas descritas por Hohenacker